Diorama steht für:
 Diorama, Schaukasten mit Modellfiguren und -landschaften
 Diorama (Band), deutsche Band
 Diorama (Goiás), Gemeinde in Brasilien